Grattan Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Grattan Township (Michigan)
 Grattan Township (Minnesota)
 Grattan Township (Nebraska)